Darts, kedvelt játék és sport (szó szerinti jelentése: dárdák)
 Dart programozási nyelv
 dART (DeviantART), online alkotó közösség.
 Darth, a Sötét Nagyúr tanítványai ilyen kezdetű nevet kapnak.
 DART, Dublin Area Rapid Transit az írországi Dublin egyik elővárosi vasútvonala
 Dart folyó Nagy-Britanniában, Devon megyében